La saison 1974-1975 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Classement 

Le club de la capitale remporte le quatrième titre de son histoire, le deuxième consécutivement.

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Seconde phase

Poule de promotion 
Le Lausanne HC est rétrogradé d'un rang à cause de l'alignement non autorié d'un joueur durant trois rencontres.

Poule de maintien



Notes et références

Notes

Références 

1974-1975
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace